El término mensaje en una botella puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un mensaje en una botella, una forma de comunicación consistente en arrojar botellas a cuerpos de agua con mensajes escritos en su interior;
 a Mensaje en una botella, una novela de 1998, del escritor estadounidense Nicholas Sparks;
 a Mensaje en una botella, una película de 1999, dirigida por Luis Mandoki.